Le tournoi de tennis de Hilton Head est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Hilton Head du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hilton Head
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Hilton Head
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en septembre 1973